Woschitz steht für:
 Jung Woschitz, deutscher Name von Mladá Vožice, Stadt im Okres Tábor in Tschechien

Woschitz ist der Familienname von:
 Anton Woschitz (1925–2004), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl Matthäus Woschitz (* 1937), österreichischer katholischer Theologe
 Thomas Woschitz (* 1968), österreichischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmeditor